Brayley ist der Familienname folgender Personen:

 Desmond Brayley, Baron Brayley (1917–1977), britischer Politiker (Labour Party), Soldat und Geschäftsmann

Brayley steht für:
 Brayley (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond